Roger Hägglund, švedski hokejist, * 2. julij 1961, Umeå, Švedska, † 6. junij 1992, Švedska.

Hägglund je v švedski ligi igral večino kariere za klub IF Björklöven, skupno trinajst sezon, eno sezono pa tudi za Västra Frölunda HC. Leta 1980 je bil kot 138. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, v ligi NHL pa je odigral le tri tekme za Quebec Nordiquese v sezoni 1984/85.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil obakrat četrti. Za reprezentanco je skupno odigral 43 tekem.

Leta 1992 se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči. V klubu IF Björklöven so upokojili njegov dres s številko 23.

Pregled kariere

|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 78/79
|
| 25
| 2
| 3
| 5
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 27
| 1
| 7
| 8
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 7
| 11
| 18
|
| 40
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 6
| 12
| 18
|
| 64
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 83/84
|
| 27
| 8
| 7
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 84/85
|
| 34
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 84/85
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 33
| 4
| 17
| 21
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 28
| 3
| 15
| 18
|
| 36
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 5
| 14
| 19
|
| 42
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 88/89
|
| 16
| 1
| 7
| 8
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 17
| 8
| 15
| 23
|
| 44
|
| 8
| 0
| 7
| 7
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 30
| 7
| 39
| 46
|
| 48
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 34
| 11
| 36
| 47
|
| 36
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 34
| 13
| 28
| 41
|
| 60
|
| 3
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 228
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 542
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Fredericton Express
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti z upokojenimi številkami
Umrli v prometnih nesrečah